Островът може да се отнася за:
 Островът (филм, 2000), южнокорейски филм от 2000 година
 Островът (филм, 2005), американски филм от 2005 година
 Островът (филм, 2011), български филм от 2011 година